Tang Suzong (711-762), Chinees keizer, persoonlijke naam Li Jun
Li Jun (filmregisseur) (1922-), een Chinees filmregisseur
Li Jun (waterpoloër), een Chinees waterpoloër